Кратер Ми () — большой древний ударный кратер в юго-западной материковой области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь шотландского журналиста и астронома-любителя Артура Батлера Ми (1860—1926) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Шиккард на западе; кратер Хайнцель перекрывающий северо-восточную часть вала кратера Ми; кратер Эпименид на северо-востоке; кратер Байер на юге и кратер Шиллер на юго-западе. На северо-западе от кратера Ми находится Озеро Превосходства; на северо-востоке Озеро Благоговения. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 134,1 км, глубина 2680 м.

Кратер Ми имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и трудно различим на фоне окружающей местности. Дно чаши кратера пересеченное, с отдельными относительно ровными областями. В восточной части чаши расположен маленький свежий сателлитный кратер Ми Q окруженный областью с высоким альбедо. В северо-восточной части чаши расположена короткая цепочка мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Ми C и Ми P включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Ми на карте LAC-111.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны